Two Rivers kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Two Rivers (Alaska)
Two Rivers (Wisconsin)
Two Rivers (rivier)